Maida ima više značenja:
 Maida (Katancaro)
 Maida (Ređo di Kalabrija)